«Ве́рхнее Побу́жье» () — национальный природный парк, расположенный на территории Деражнянского, Красиловского, Летичевского, Староконстантиновского и Хмельницкого районов Хмельницкой области.

Создан в 2013 году. Площадь — 108 000 га.

История 

Парк «Верхнее Побужье» был создан в 2013 году согласно указу Президента Украины Виктора Януковича с целью сохранения видов растений и животных, характерных для восточной части Подольской возвышенности.

Описание 

Национальный природный парк «Верхнее Побужье» расположен в верхней части бассейна реки Южный Буг и его верхних притоков — Бужок, Волк и т. п.

Парк перспективен для развития исторического туризма и этнотуризма Подолья.

Природа 

Под охраной — 19 видов растений, занесенных в Красную книгу Украины, 37 региональных редких видов, а также 17 видов фауны, которые занесении в Европейский Красный список.

Ссылки 
 
 На Хмельниччині замислилися над створенням нацпарку «Верхнє Побужжя»
 На Хмельниччині встановлюють межі нового національного природного парку

Охраняемые природные территории Хмельницкой области
Национальные парки Украины
Южный Буг